

Arte 
 Betsabea al bagno – soggetto di dipinti realizzati da diversi artisti
 Betsabea al bagno –  olio su tavola (86x172 cm) di Bacchiacca, databile al 1523
 Betsabea al bagno – pittura a olio di Paolo Veronese, datata intorno al 1575
 Betsabea al bagno –  olio su tela (118.5×199 cm) di Sebastiano Ricci, databile intorno al 1720
 Betsabea al bagno –  nome di due dipinti olio su tela di Francesco Hayez, il primo databile intorno al 1834 mentre il secondo intorno al 1845